Australian Open 2013 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-underlag. Det er den 101. udgave af Australian Open og den første Grand Slam-turnering i 2013. Den bliver spillet på Melbourne Park i Melbourne, Australien, fra 14. – 27. januar 2013.

Vindere

Udvalgte resultater 

Nedenfor er resultaterne i de forskellige rækker anført fra ottendedelsfinalerne og frem. For alle resultater: Se de detaljerede artikler om de enkelte rækker:

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixeddouble

Kilder / eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

 
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013